Osoby o tym nazwisku:
 Fedir Kuruc – ukraiński piłkarz
 Jan Kuruc – polski samorządowiec i twórca ludowy